Интернет-вещание — передача потоковых данных через сеть Интернет для осуществления широковещательных передач. 

 Интернет-телевидение 
 Интернет-радио
 Подкастинг